Flacco steht für

 Joe Flacco, US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Flacco, Häuptling des Lipan-Apache-Stammes, siehe Liste der Häuptlinge und Anführer der Apachen